Dialyse ist: 

 ein maschinelles Verfahren zum Austausch von Blutbestandteilen 
 als Nierenersatztherapie; siehe Dialyse
 als Leberersatztherapie; siehe Leberdialyse
 Austausch von Ionen oder kleinen Molekülen über eine Membran; siehe Dialyse (Chemie)

Siehe auch:
 Elektrodialyse